Исхуатлан дел Кафе има више значења:

 Општина Исхуатлан дел Кафе (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исхуатлан дел Кафе (Исхуатлан дел Кафе, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику